Bihari Mór (1860–1926) ügyvéd, író
 Bihari Mór (1883–1976) pedagógus